CRF est un sigle qui signifie :
 Honda CRF, une gamme de motocross et de trail à quatre temps par la marque Honda ;
 Croix-Rouge française ;
 Centro Ricerche Fiat, le centre de recherches de Fiat ;
 capacité résiduelle fonctionnelle ;
 centre de rééducation fonctionnelle ;
 Corticotropin-releasing factor ;
 Conditional random field (en français, champ aléatoire conditionnel).

CRF est un code, qui signifie :
 Crimea Air, en Ukraine, selon la liste des codes OACI des compagnies aériennes ;
 Crawfordsville, en Indiana, selon les codes des gares Amtrak ;
 Aérodrome de Carnot, selon la liste des codes AITA des aéroports/C.

Code IATA des aéroports